Arnison steht für:
 Arnison (Fluss), Nebenfluss der Tille

Personen:
 Peter Arnison (* 1940), australischer Offizier und Politiker

Siehe auch:
 Arneson